„Сателит“ за най-добър режисьор () е една от категориите на наградите „Сателит“. Връчва се ежегодно от 1997 г. от „Академията за международна преса“.

Победители и номинирани

1997 – 1999

2000 – 2009

2010 –

Външни препратки 
 Сайт на Академията за международна преса

Режисьор